Grieger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Grieger, deutscher Buchautor
 Günter Grieger (1931–2012), deutscher Kernphysiker
 Hans Grieger (1941–1998), deutscher Fußballspieler
 Harald Grieger (1945–2012), deutscher Polizeibeamter und Politiker (CDU), MdA Berlin
 Manfred Grieger (* 1960), deutscher Historiker
 Rainer Grieger (* 1962), deutscher Polizist und Präsident der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg
 Suzanne Grieger-Langer (* 1972), deutsche Wirtschafts-Profilerin, Hochschuldozentin und Autorin

Siehe auch:
 Krieger